Von Neumann steht für:

 Adalbert von Neumann	(1835–1916), deutscher Gutsbesitzer und Politiker, Mitglied im Preußischen Abgeordnetenhaus
 Johann von Neumann (Politiker) (1839–1911), deutscher Gutsbesitzer und Politiker, Mitglied im Preußischen Abgeordnetenhaus
 John von Neumann (1903–1957), ungarisch-US-amerikanischer Mathematiker und Informatiker
 Klara Dan von Neumann (1911–1963), ungarisch-amerikanische Informatikerin

Nach John von Neumann sind benannt: 
 John-von-Neumann-Medaille
 Von Neumann (Mondkrater)
 Von-Neumann-Addierwerk, Schaltungstyp eines Addierwerks
 Von-Neumann-Algebra in der Mathematik
 Von-Neumann-Architektur, eine Prozessorarchitektur 
 Von-Neumann-Dimension in der Mathematik
 Von-Neumann-Entropie in der Quantenmechanik
 Von-Neumann-Flaschenhals in der Von-Neumann-Architektur
 Von-Neumann-Gesetz in der Physikalischen Chemie
 Von-Neumann-Gleichung in der Statistischen Mechanik
 Von-Neumann-Hierarchie in der Mengenlehre
 Von-Neumann-Nachbarschaft in der Theoretischen Informatik
 Von-Neumann-Sonde, ein Science-Fiction-Konzept
 Von-Neumann-Spur in der Mathematik
 Von-Neumann-Stabilitätsanalyse in der Numerischen Mathematik
 Von-Neumann-Zyklus in der Technischen Informatik

Siehe auch:
 Neumann